Stokeley ist der Familienname der folgenden Personen:

 Charlotte Stokely (* 1986), US-amerikanische Pornodarstellerin und Model
 Samuel Stokely (1796–1861), US-amerikanischer Politiker